Referendum na Malcie w 2003 roku (8 marca)
 Referendum w Słowenii w marcu 2003 roku (23 marca)
 Referendum na Węgrzech w 2003 roku (12 kwietnia)
 Referendum na Litwie w 2003 roku (11–12 maja)
 Referendum na Słowacji w 2003 roku (16–17 maja)
 Referendum w Polsce w 2003 roku (7–8 czerwca)
 Referendum w Czechach w 2003 roku (13–14 czerwca)
 Referendum w Estonii w 2003 roku (14 września)
 Referendum na Łotwie w 2003 roku (20 września)